Egan ist der Familienname folgender Personen:

 Chandler Egan (1884–1936), US-amerikanischer Golfer
 Christopher Egan (* 1984), australischer Schauspieler
 CJ Egan-Riley (* 2003), englischer Fußballspieler
 Clare Egan (* 1987), US-amerikanische Biathletin, Skilangläuferin und Leichtathletin
 Danielle Egan (* 1973), US-amerikanische Fußballspielerin
 Doris Egan (* 1955), US-amerikanische Science-Fiction- und Drehbuchautorin
 Edward Michael Egan (1932–2015), Erzbischof von New York
 Frank Egan († 1927), US-amerikanischer Schauspieler, Schauspiellehrer und Theaterdirektor
 Gerard Egan (* 1930), schottisch-amerikanischer Psychologe
 Gladys Egan (1900–1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Greg Egan (* 1961), australischer Schriftsteller
 Jeffers Egan (* 1974), US-amerikanischer Medienkünstler
 Jennifer Egan (* 1962), US-amerikanische Schriftstellerin
 Jenö von Egan-Krieger (1886–1965), deutscher Offizier und Politiker (DNVP)
 Joe Egan (* 1946), britischer Sänger und Songwriter

 Kenneth Egan (* 1982), irischer Boxer
 Kian Egan (* 1980), Mitglied der irischen Band Westlife
 Mark Egan (* 1951), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Michael J. Egan (1926–2016), US-amerikanischer Jurist, Politiker der Republikanischen Partei
 Pauline Egan (* 1985), australische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Pierce Egan (1772–1849), britischer Autor
 Peter Egan (* 1946), britischer Schauspieler
 Philip Egan (1920–2008), US-amerikanischer Designer
 Philip Anthony Egan (* 1955), ernannter Bischof von Portsmouth

 Rusty Egan (* 1957), britischer Musiker, DJ und Produzent
 Thomas Egan (1874–1919), US-amerikanischer Gangsterboss

 William Allen Egan (1914–1984), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Alaska
 Willie Egan (1933–2004), amerikanischer Rhythm-and-Blues-Musiker

Egan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Egan (Illinois)
 Egan (Iowa)
 Egan (Kalifornien)
 Egan (Louisiana)
 Egan (South Dakota), im Moody County
 Egan (Tennessee)
 Egan (Texas)

Egan ist der Name folgender Unternehmen: 
 Egan Motor Body Works, ehemaliger australischer Automobilhersteller